Maas Geest. kan som auktorsförkortning betyda:

 Rudolph Arnold Maas Geesteranus
 Rudolf Arnold Maas Geesteranus

Robotskapade auktorsförkortningar